IG, Ig ali ig se lahko nanaša na:

 Ig, naselje v Sloveniji
Občino Ig
Gornji Ig
 imunoglobulin
Instagram, socialno omrežje
 IG Farben, nemški industrijski konglomerat
 Igboščina, jezik v Nigeriji (ISO 639 alfa-2 koda)
 Ig Nobelova nagrada, parodija na Nobelovo nagrado